Боденчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Боденчук Володимир Іванович (1955—2006) — український журналіст, заслужений журналіст України (1994).
 Боденчук Тетяна Михайлівна (1955) — українська піаністка, народна артистка України (2016).